Граф Франц де Паула фон Гартиг (; ,  — , ) — австрийский государственный деятель, политик, .

Биография 
Родился в семье Франца Антона фон Гартига, австрийского дипломата, историка, поэта, географа.

Получил отличное образование, поступил на австрийскую имперскую государственную службу. В 1825 году, в возрасте 36 лет, стал губернатором герцогства Штирия, а в 1830 году — губернатором Ломбардии (Ломбардо-Венецианское королевство).

С 1840 по 1848 год заведовал финансовым отделом Государственного совета
Австрийской империи в качестве конференц-министра. Поощрял реформы железных дорог и других экономических секторов империи.

В 1848 году оставил политику и написал несколько работ, открыто критикующих политические события в империи. Публицист, появление его книги «Genesis der Revolution in Oesterreich» («Происхождение революции в Австрии», Лейпциг, 3-е издание, 1851), описывающей начало либерального движения в Австрии, заставило его уйти в отставку.

Позже, в 1860 году был избран членом палаты господ австрийского рейхсрата до конца жизни, где принадлежал к поборникам государственного единства. Играл заметную роль в качестве члена Либерально-централистской партии.

Награды 
 Рыцарь ордена Золотого руна (1862)
 Орден Белого орла (Российская империя)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря
 Австрийский орден Леопольда
 Орден Железной Короны 3-й степени
 Почётный гражданин Вены (1842)

Ссылки 
 
 The New International Encyclopædia/Hartig, Franz, Count

Почётные граждане Вены
Политики Австрии
Государственные деятели Австрии
Министры Австрийской империи
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии